

События 

 В Европе началась самая тяжёлая эпидемия — бубонной и лёгочной чумы, длившаяся четыре года. В историю она вошла под названием Чёрная смерть. Считается, что количество населения в Европе в это время уменьшилось на треть.
 Захват англичанами Кале.
 1347—1378 — Император Священной Римской империи Карл IV Люксембург Чешский (1316—1378).
 Восстание жителей Рима и провозглашение республики.
 Принятие Казимиром Великим Вислицкого и Пертковского статутов.
 Январь — Иоанн Кантакузин подошёл к Константинополю. 3 февраля — Дука флота итальянец Фаччиолати, подкупленный им, впустил Кантакузина в столицу. Анна Савойская согласилась на мир. Иоанн V сохранил престол, но должен был на 10 лет уступить верховную власть Иоанну VI. Брак Иоанна V с дочерью Кантакузина.
 Казан-хан Хулагуидский погиб в борьбе с мятежной кочевой знатью, а вождь её, эмир Казаган, оказался правителем Средней Азии, управляя от имени своего ставленника из потомков Чагатая.
 От Делийского султаната отпадает весь Декан.
 1347—1525 — Бахманийский султанат в Декане, во главе с династией Бахманидов со столицей в Гулбарге.
 Основание государства Могулистан (нынешняя территория Киргизии).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1347 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1347 году
 Жанна II, графиня Артуа
 Иоанн Викторинский, австрийский аббат и летописец.

История Руси 1347 года в иллюстрациях Лицевого летописного свода

См. также